Novocaïne (anestheticum)
 Novocaine (film)